Fereydoun Abbasi Dawani (, né le  à Kazerun) est un physicien iranien et l'ancien chef de l'Organisation de l'énergie atomique de la République islamique d'Iran.

Carrière 
Abbasi était professeur de physique nucléaire à l'Université Shahid Beheshti et il était membre du Corps des Gardiens de la révolution islamique depuis la révolution islamique de 1979.
Responsable du département de physique à l'université Imam Hossein et spécialiste de la technologie des lasers au ministère de la défense, Abbasi-Davani était personnellement visé par les sanctions de l'ONU. En , le président Ahmadinejad le nomme vice-président et responsable de l'OIEA.

Tentative d'assassinat  
Fereydoun Abbassi Davani, est visé par un attentat dans des conditions identiques alors qu'il se garait devant l'université Shahid Beheshti à Téhéran. Le , Fereydoun Abbassi-Davani avait échappé de peu à une tentative d'assassinat similaire, qui l'avait blessé ainsi que sa femme. Il avait sauté à temps de son véhicule. Depuis, il a été nommé vice-président par le président Mahmoud Ahmadinejad et promu à la tête de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Le même jour, Majid Shariati, un autre spécialiste du nucléaire, avait été tué dans une explosion criminelle qui avait blessé sa femme.

Références

Voir aussi 
 Majid Shahriari
 Assassinat de scientifiques nucléaires iraniens

Naissance en Iran
Naissance en juillet 1958
Physicien iranien
Vice-président de l'Iran
Victime d'une tentative de meurtre